Кучаев — фамилия; имеет женскую форму Кучаева.
 Кучаев, Андрей Леонидович (1939—2009) — русский писатель-юморист, прозаик, драматург, сценарист.
 Кучаев, Константин Витальевич (род. 1998) — российский футболист.